Gaur peut désigner :
 le gaur ou gayal, un bovidé ;
 Gaur ou Laknauti, une ancienne cité du Bengale-Occidental en Inde ;
 Gaur, une ville du Népal.